Dreamland (englisch für „Traumland“) bezeichnet:

 einen Geheimcode für eine Militärbasis in Nevada, um welche sich zahlreiche Mythen ranken, siehe Area 51
 verschiedene Freizeitparks
 in Kent (England), siehe Dreamland Margate (1920–2005, 2015 wiedereröffnet)
 in Melbourne (Australien), siehe Dreamland (Melbourne) 
 ehemals in Nara (Japan), siehe Nara Dreamland (1961–2006)
 ehemals in New York auf Coney Island (USA), siehe Coney Island#Dreamland (1904–1911)
 ehemals in Yokohama, siehe Yokohama Dreamland (1964–2002)
 ein Lied von Joni Mitchell aus dem Album Don Juan’s Reckless Daughter (1977), siehe Dreamland (Lied)
das Debüt-Album des italienischen Dreamhouse-Musikers Robert Miles von 1996, siehe Dreamland (Robert-Miles-Album)
 ein Grammy-ausgezeichnetes Album des Musikers Robert Plant, siehe Dreamland (Robert-Plant-Album)
 ein Grammy-nominiertes Album der Yellowjackets, siehe Dreamland (Yellowjackets-Album)
 ein im Schneekluth-Verlag erschienenes Buch von Kevin Baker über die Zerstörung des gleichnamigen Freizeitparks in New York
 eine Einschienenbahn in Japan, siehe Yokohama Dreamland Monorail (1966–1967)